Михаэль Конгель (; 19 марта 1646 — 1 ноября 1710, Кройцбург, Пруссия (ныне Славское (Калининградская область), Россия) — немецкий -лирик эпохи барокко, , советник городского совета (1696), бургомистр Кнайпхофа (1710).

Биография 
Окончил школу сначала в родном Кройцбурге, затем в Кёнигсберге. С 1661 году изучал богословие на теологическом факультете Кёнигсбергского университета. Позже продолжал учёбу в университетах Йены и Нюрнберга. Трёхлетняя поездка по Германии привела к связям с Пегницким цветочным орденом, немецким литературным обществом в Нюрнберге. Был принят в члены общества в сентябре 1673 года под прозвищем «Прутенио». Пребывание в Нюрнберге имело большое значение для поэтического развития Конгеля. Знакомство с итальянской романистикой и с формами мистического благочестия оказали значительное влияние на его оригинальные произведения.

К началу 1670 годов М. Конгель стал известным поэтом. Вернувшись в Кёнигсберг, он получил место в канцелярии курфюрста. Используя стихи, яростно защищал буржуазную позицию в классовых и конфессиональных спорах. В 1683 году стал секретарём магистрата Кнайпхофа, в 1696 году — советником городского совета, в 1710 году — бургомистром Кнайпхофа.

За свою жизнь М. Конгель создал около 750 стихотворений, более 500 эпиграмм, 20 новелл и другие произведения. Автор четырёх драм и одного исторического романа.

Умер 1 ноября 1710 года в Кёнигсберге.

Избранные произведения 
 Chur-Brandenburgisches Denkmahl, fürgestellet von Michael Kongehl beygenahmt Prutenio. Felseker, Nürnberg 1675.
 Surbosia, das ist Geschichtsmässiges Helden-Gedicht. Felßecker, Nürnberg 1676
 Belustigung bei der Unlust. 2 Bde. Königsberg 1683-85
 Jmmergrünender Cypressen-Hayn. Danzig 1694.
 Lust-Quartier, neben dem Cypressen-Hayn, auß Allerhand Lust-Gedichten. >Hallervord, Königsberg 1694.
 Die unvergleichlich-schöne Princessin Andromeda. In einem Misch-Spiel (Трагикомедия) aufs neu auf die Schau-Bühne geführet. Ann Arbor 1980 (Ndr. d. Ausg.) Reusner, Königsberg 1695.

Примечания

Ссылки 
 Werke von «MICHAEL KONGEHL» (1646—1710)
 Kongehl, Michael

Авторы исторических романов
Поэты барокко
Писатели барокко
Выпускники Кёнигсбергского университета